Florence County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Florence County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Florence County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin